Naora ist der Familienname folgender Personen:

 Naora Nobuo (1902–1985), japanischer Archäologe und Paläontologe 
 Yūsuke Naora (* 1971), japanischer Computerspieldesigner